Sportsko Društvo Crvena Zvezda Beograd (bokstavligen Sportsällskapet Röda Stjärnan Belgrad), är en idrottsförening i Belgrad, Serbien.

Klubbar
Klubben bedriver verksamhet i följande grenar:

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats

Sport i Belgrad
Sportklubbar bildade 1945